Chomsky et le Pouvoir est un documentaire français d'Olivier Azam et Daniel Mermet. C'est la suite de Chomsky et Cie. Olivier Azam et Daniel Mermet ont réalisé ce film après les rencontres avec le public à la suite de la projection de Chomsky et Cie. Daniel Mermet a de nouveau interviewé Noam Chomsky en . Cette interview est construite principalement autour des questions posées par le public.

Ce film a été réalisé par la coopérative de production Les Mutins de Pangée. Il est sorti en 2009 dans un coffret DVD.

Liens externes 

 Site officiel
 Extrait du film

Film français sorti en 2009
Film documentaire français
Film documentaire sur Noam Chomsky
Suite de film français
Pouvoir dans l'art et la culture